Das Damendoppel der Australian Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Sania Mirza, die in diesem Jahr mit neuen Partnerinnen antraten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2017